Артамонов, Анатолий: Артамонов, Анатолий Анатольевич (род. 1958) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Артамонов, Анатолий Дмитриевич (род. 1952) — губернатор Калужской области в 2000—2020 годах, член Совета Федерации Федерального Собрания России.